Biros ist der Familienname folgender Personen:

 Nicole Biros (* 1935), französische Publizistin und Übersetzerin
 Péter Biros (* 1976), ungarischer Wasserballer

Siehe auch:

 BIROS, ein Erdbeobachtungssatellit